|}

Die Linha do Alentejo, zu Deutsch Hauptbahn des Alentejo, ist eine Eisenbahnstrecke im Hinterland des Alentejo. Die 157 Kilometer lange Strecke ist derzeit nur auf der Strecke Barreiro–Casa Branca bis zum Anschluss an die Linha de Évora elektrifiziert.

Aufgrund von Sparmaßnahmen stellte die CP auch die letzten verbliebenen Regionalzüge auf der Strecke Beja–Funcheira zum 1. Januar 2012 ein. Allerdings gibt es einen starken Güterverkehr vom Kupferbergwerk Neves-Corvo, der größten Kupfermine Europas über den Ramal de Neves-Corvo und Funcheira mit Anschluss an die (Linha do Sul) nach Lissabon. Dieser Streckenteil ist allerdings 2021 noch nicht elektrifiziert. 

Viele der Nebenbahnen der Alentejo-Strecke, wie beispielsweise die Strecken nach Montijo Ramal do Montijo oder Montemor-o-Novo oder Moura, wurden inzwischen stillgelegt. Die Strecke wurde 1861 eröffnet, der gesamte Zugverkehr wird durch die staatliche CP bedient. Bis 1998 war die Strecke zwischen Barreiro und Pinhal Novo die einzige Eisenbahnverbindung in den Süden Portugals. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten Reisende eine zeitraubende Fährfahrt über den Tejo vom Bahnhof Terreiro do Paço nach Barreiro in Kauf nehmen, um ab Pinhal Novo dann auf der Strecke Linha do Sul in den Süden in die Algarve zu kommen. 

Eine Elektrifizierung ist nach Angaben der REFER erst nach 2020 geplant.

Einzelnachweise

Weblinks 

Alentejo